Din steht für:

 walisische Version des Dun
 Dīn, arabisch für „Glaube“
 Din (Kabbala), eine der zehn Sephiroth in der Kabbala

Personen:
 Abd ar-Razzaq Muhyi ad-Din (1910–1983), irakischer Dichter und Politiker
 Ahmad Fuad Muhi ad-Din (1926–1984), ägyptischer Politiker, Premierminister
 Claire Din (1958–2020), deutsche Textdichterin
 Dschalal ad-Din († 1231), Choresm-Schah

 Hamza El Din (1929–2006), nubischer Oud-Spieler und Sänger
 Kyaw Din (1900–?), birmanischer Fußballpionier
 Nazīra Zain ad-Dīn (1908–1976), libanesisch-syrische Frauenrechtlerin und Feministin
 Nur ad-Din (1118–1174), syrischer Regent 1146 bis 1174
 Nuur ud-Din (1841–1914), indischer Arzt, Autor und Theologe der Ahmadiyya-Bewegung
 Raschīd ad-Dīn (1247–1318), persischer Wesir
 Raschid al-Din (1133/1135–1193), Sektenführer der schiitischen Assassinen
 Safi Al Din (1252–1334), iranischer Geistlicher
 Sherif Baha El Din (* 1960), ägyptischer Herpetologe, Ornithologe und Naturschützer
 Yahya Muhammad Hamid ad-Din (1869–1948), Imam und König von Jemen 1904 bis 1948
 Yousef Gamal El-Din (* 1985), ägyptisch-schweizerischer Journalist und Moderator

DIN steht als Abkürzung für:
 Deutsches Institut für Normung, die nationale Normungsorganisation
 Demokratene i Norge, norwegische Partei
 DIN-Norm (früher Deutsche Industrie-Norm)
 DIN-Schrift, siehe DIN 1451
 Flughafen Điện Biên Phủ, Vietnam (IATA-Code)

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Wesel (für Dinslaken)

din steht für:
 Dinka (Sprache) (ISO-639-2-Code), westnilotische Sprache der Dinka im Südsudan

Siehe auch:
 Dean
 Deen
 Diehn

Abkürzung